Игна́тьев (Игна́тьева) — русская фамилия. Известные носители:

Игнатьев

А 
 
 
 
 
 
 Игнатьев, Артём (1982—2019) — российский боксёр-любитель.

Б

В 
 Игнатьев, Валентин Сергеевич (1922—1998) — советский военный деятель, полковник; сын Игнатьева Сергея Александровича.
 Игнатьев, Варнава Ефимович (1859—1927) — русский гигиенист.
 
 
 Игнатьев, Виталий Викторович (род. 1980) — приднестровский государственный и политический деятель, ведущий приднестровский дипломат.
 Игнатьев, Владимир Митрофанович (1920—1988) — командир взвода 110-го отдельного саперного батальона, Герой Советского Союза.
 
 Игнатьев, Вячеслав Анатольевич (род. 1954) — доктор медицинских наук, профессор, член Российской академии естественных наук.

Г 
 
 Игнатьев, Геннадий Фёдорович (1928—2000) — российский электрофизик.
 
 Игнатьев, Григорий Григорьевич (1846—1914) — исследователь и изобретатель в сфере телеграфной и телефонной связи.

Д, Е 
  
 Игнатьев, Евгений Алексеевич (1936—2010) — белорусский советский художник кино, заслуженный деятель искусств Белорусской ССР.
 Игнатьев, Емельян Игнатьевич (1869—1923) — российский  и советский педагог-математик и автор научно-популярных книг.

И 
 
 Игнатьев, Игнатий Петрович (1866—1933) — русский военачальник, генерал-майор.
 
 Игнатьев, Импануил Никифорович (1923—1983) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, впоследствии лишённый этого звания.
 Игнатьев, Иннокентий Гаврилович (1929—2016) — советский государственный деятель, первый заместитель председателя Совета Министров Якутской АССР.
 Иустин (Игнатьев) (в миру Иван Васильевич Игнатьев; 1823 — ?) — единоверческий иеромонах Русской православной церкви, старообрядческий епископ Тульчинский Белокриницкой иерархии.
 Игнатьев, Исай — русский землепроходец середины — второй половины XVII века, исследователь Восточно-Сибирского моря.

К 
 Игнатьев, Кирилл Борисович (род. 1971) — депутат Государственной Думы РФ 1 созыва, первый заместитель генерального директора РГТРК «Останкино», затем — ОРТ.
 Игнатьев, Константин Игнатьевич (1872 — после 1932) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Псковской губернии.

Л 
 
 Игнатьев, Леонтий Михайлович (1905—1979) — советский деятель сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны.

М 
 Игнатьев, Майкл Грант (род. 1947) — канадский политик, глава Либеральной партии Канады.

Н 
 Игнатьев, Никита Алексеевич (род. 1992) — российский спортсмен, гимнаст.
 
 Игнатьев, Никон Васильевич (1895—1941) — марийский писатель, поэт и переводчик, драматург, редактор.
 Игнатьев, Ноэл (1940—2019) — американский историк и публицист радикальных левых взглядов.

О 
 Игнатьев, Олег Владиславович (род. 1951) — балетмейстер. Народный артист Бурятии (1989).

П

Р 
 Игнатьев, Руф Гаврилович (1819—1886) — российский писатель, историк, археолог и этнограф.

С 
 Игнатьев, Семён Денисович (1904—1983) — советский партийный и государственный деятель, министр государственной безопасности СССР.
 
 Игнатьев, Сидор Игнатьевич (1877—1917) — чувашский журналист-публицист, деятель просвещения.
 Игнатьев, Степан Лукич (1688—1747) — российский военный, генерал-лейтенант.

Ф

Ю



См. также 

 
 Игнатьевы — графский и дворянские роды

Примечания